Крисиума (порт. Criciúma) — многозначный термин.

 Крисиума — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Крисиума (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. 
 Крисиума (футбольный клуб) — бразильский футбольный клуб из города Крисиума, штат Санта-Катарина.